Mengersen ist der Name

 eines deutschen Adelsgeschlechtes Mengersen (Adelsgeschlecht) zu Rheder
 des paderbornischen Infanterieregiments Mengersen

Mengersen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Mengersen (1912–1995), deutscher Marineoffizier
 Ferdinand Moritz von Mengersen (1706–1788), Landkomtur des Deutschen Ordens
 Wilhelm von Mengersen (1777–1836), Adeliger und Abgeordneter